Robert Neill peut désigner :

 Robert Neill, écrivain britannique ;
 Robert Neill, footballeur écossais ;
 Robert Neill (1838-1907), homme politique américain ;
 Robert Neill (1882-1914), joueur écossais de rugby à XV ;
 Robert Neill (1974-), joueur australien de football australien.

Voir aussi 

 Bob Neill (1952-), homme politique britannique.